Rivière au Saumon (frz. für „Lachs-Fluss“) ist der Name folgender Flüsse in Québec, Kanada:

 Rivière au Saumon (James Bay), in der Jamésie, Nord-du-Québec
 Rivière au Saumon (Le Haut-Saint-François), Nebenfluss des Rivière Saint-François
 Rivière au Saumon (Le Val-Saint-François), Nebenfluss des Rivière Saint-François
 Rivière au Saumon (Rivière Saint-Jean), Nebenfluss des Rivière Saint-Jean in der Minganie, Côte-Nord

Siehe auch:

 Rivière aux Saumons
 Salmon River